Усидзи́ма () — японская фамилия. Известные носители:

 Усидзима, Мицуру (1887—1945) — японский военный деятель, генерал-лейтенант Императорской армии.
 Усидзима, Сигэаки (род. 1977) — японский саночник, участник трёх зимних Олимпийских игр.